Miejscowości na Białorusi
 Dworczany (rejon miorski)
 Dworczany (rejon świsłocki)
 Dworczany (rejon werenowski)